Die DJK Vilzing (offiziell: Deutsche Jugendkraft Vilzing e. V.) ist ein Sportverein aus dem Chamer Stadtteil Vilzing. Der Verein wurde am 4. Juni 1967 gegründet und schloss sich dem katholischen DJK-Sportverband an. Neben der erfolgreichen Fußballabteilung gibt es Abteilungen für Ski und Turnen.

Geschichte der Fußballabteilung 
Die Fußballer der DJK Vilzing spielten  jahrzehntelang auf Kreisebene, ehe der regionale Unternehmer Manfred Zollner und der damalige Abteilungsleiter Karl Wanninger (Abteilungsleiter bis 2019) in den 1990er-Jahren begannen, den Verein  finanziell zu unterstützen bzw. entsprechend zu organisieren. Von der B-Klasse ging es binnen 20 Jahren bis in die Bayernliga. Das Maximalziel der Verantwortlichen ist die Regionalliga Bayern.

1995 gelang mit Spielertrainer Thomas Bauer erstmals der Aufstieg in die Bezirksliga Oberpfalz. Mit der Bezirksligameisterschaft 1998 qualifizierte sich der Verein für die Bezirksoberliga, zwei Jahre später folgte der erstmalige Aufstieg in die Landesliga. Unterbrochen von zwei Abstiegen 2006 und 2011 spielte die DJK zwölf Jahre in der Landesliga. 2008 und 2013 scheiterte der Verein in der Relegation zur Bayernliga. 2014 gelang mit Trainer Sepp Beller mit einem Sieg gegen den FC Affing schließlich der erstmalige Aufstieg in die Bayernliga. 2022 feierte man die Meisterschaft in der Nordstaffel der Bayernliga und stieg erstmals in die Regionalliga auf.

Erfolge 
 Aufstieg in die Landesliga: 2000, 2007, 2012
 Aufstieg in die Bayernliga: 2014
 Aufstieg in die Regionalliga Bayern: 2022

Bekannte Spieler 
 Nico Beigang; ehemaliger Spieler von SV Darmstadt 98 und Stuttgarter Kickers
 Michael Faber; ehemaliger Spieler von  SSV Jahn Regensburg
 Christoph Janker; Bundesligaspieler von FC Augsburg
 André Luge; ehemaliger Spieler von  RB Leipzig und SSV Jahn Regensburg
 Jim-Patrick Müller, ehemaliger Spieler von SSV Jahn Regensburg und SpVgg Unterhaching
 David Romminger; ehemaliger Spieler von SSV Jahn Regensburg
 Benedikt Schmid; ehemaliger Spieler von  SSV Jahn Regensburg
 Fabian Trettenbach; ehemaliger Spieler von SSV Jahn Regensburg
 Robert Vágner; ehemaliger tschechischer Nationalspieler

Stadion 
Die DJK Vilzing trägt ihre Heimspiele im 2002 erbauten und  3480 Zuschauer fassenden Manfred-Zollner-Stadion aus. Das Stadion verfügt über eine überdachte Sitzplatztribüne für 325 Personen.

Weblinks 
 Offizielle Homepage des Vereins

Einzelnachweise 

Fußballverein aus Bayern
Verein im Bayerischen Fußball-Verband
Organisation (Cham, Oberpfalz)
DJK Vilzing
Sportverein (Landkreis Cham)
Sport (Cham, Oberpfalz)